William Christie se poate referi la:
 William Dougal Christie (1816–1874), om politic britanic;
 William Christie (astronom) (1845–1922), astronom britanic;
 William Christie (muzician) (n. 1944), dirijor american.